HIC est un sigle qui peut signifier :
 Habitat d'intérêt communautaire, un habitat naturel défini par la Directive habitats de l'Union Européenne ;
 Hipparcos Input Catalogue, un catalogue d'étoiles ;
 , un critère pour déterminer le risque de traumastisme à la suite d'un choc à la tête ;
 hypertension intracrânienne, un syndrome clinique témoignant de l'augmentation de volume d'au moins un des trois compartiments physiologiques intracrâniens.

Hic peut aussi faire référence à :
 Hic, une interjection imitant le hoquet ;
 Hic (de crimes en crimes), un film hongrois de György Pálfi sorti en 2002.

Voir aussi 
 Le Hic, un caricaturiste algérien